Dobrușîne (în ) este localitatea de reședință a comunei Dobrușîne din raionul Sakî, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Dobrușîne era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Dobrusșiîne, Dobrusșiîne
Dobrusșiîne, Dobrusșiîne, Sakiî
Dobrusșiîne, Dobrusșiîne, Sakiî, Crimeea